Bungter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bungter (* 1943), deutscher Autor
 Hans Michael Bungter (1896–1969), deutscher Grafiker und Maler
 Tobias Bungter (* 1974), deutscher Schriftsteller, siehe Tobias Goldfarb